Jan II Dobry (1319-1364) − król Francji
 Jan II Dobry (ok. 1460-1532) − książę opolski
 Jan II Dobry − książę Liechtensteinu w latach 1858-1929